Населението на Нидерландия през 2020 г. е 17 407 585 души.

Възрастов състав 
(2001)
 0-14 години: 18,38% (1 501 925 мъже / 1 436 017 жени)
 15-64 години: 67,9% (5 518 575 мъже / 5 333 442 жени)
 над 65 години: 13,72% (899 052 мъже / 1 292 461 жени)

(2020)
 0-14 години: 16,11% (1 425 547 мъже / 1 358 894 жени)
 15-64 години: 64,07% (5 560 721 мъже / 5 510 614 жени)
 над 65 години: 19,82% (1 558 241 мъже / 1 866 380 жени)

Естествен прираст

Етнически състав

Езици 
Говори се нидерландски език, който се отнася към германските езици.

Религия 
40% са католици, 34% са протестанти.

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа